Tadź Mahal
 Taj Mahal (muzyk)